Emberger ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Thierauf-Emberger (* 1977), deutsche Rechtsmedizinerin und Hochschullehrerin
 Bertl Emberger (1941–2015), österreichischer Politiker (ÖVP) sowie Land- und Gastwirt
 Ferdinand Emberger (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Louis Emberger (1897–1969), französischer Apotheker und Botaniker
 Peter Emberger (um 1557–1611), Schweizer Geistlicher

Siehe auch:
 Emberg